Rhododendron 'Dagmar' — раннецветущий сорт зимостойких вечнозелёных рододендронов.

Не следует путать с Rhododendron 'Dagmar' Erich Herrmann, 1967 (Индийская азалия).

История
Богумил Кавка занимался селекцией рододендронов с 1929 года. Использовал в гибридизации имевшиеся в то время в парке Института декоративного садоводства в Прухонице старые экземпляры 'Cunningham's White' и другие имеющиеся в коллекции сорта. В 1954 году результаты проведенной работы были опубликованы. Наибольшую популярность приобрели такие выведенные Кавкой сорта, как 'Dagmar', 'Rosemary', 'Panenka', 'Violetta', 'Marka', 'Saba', 'Humoreska', 'Don Juan' и др.

Биологическое описание 
Высота взрослых растений около 160 см. К 10-ти годам достигает 110 см в высоту и 130 см в ширину. Кора красновато-коричневая.

Листья средне-зелёные, блестящие, 120×60 мм.

Соцветия терминальные, 120×130 мм, несут 12—14 цветков.

Цветки светло-розовые, почти белые, около 8,5 см в диаметре. Пятно на внутренней части верхнего лепестка зеленоватое. Аромат слабый. Лепестков 6—7.

Цветение относительно раннее.

В культуре 
Выдерживает зимние понижения температуры до −27°С.

Происхождение 
По данным сайта Helpmefind.com:

Болезни и вредители

Примечания 

Dagmar